Guro Angell Gimse – politica norvegese
 Håvard Gimse – pianista norvegese
 Ina Kvenshagen Gimse – nuotatrice norvegese
 Joseph Gimse – politico statunitense